Échevannes (Côte-d'Or)
 Échevannes (Doubs)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing